Thomas B (de son vrai nom Thomas Boulard) est un chanteur et guitariste français, d'origine bordelaise.

Chanteur du groupe de rock français Luke, il prend fin 2013 le nom de scène de Thomas B pour sa carrière solo.

Biographie

Avec Luke
Thomas Boulard est le compositeur principal des morceaux du groupe Luke. Après avoir œuvré au lancement de la micro-structure Pop Earth en compagnie de son compère bordelais Guillaume Fédou, après avoir côtoyé de jeunes artistes comme Arnaud Fleurent-Didier et Maxime Cannesson, Thomas Boulard se lance à son tour dans la composition. Il se retrouve en couverture du magazine « pop moderne » Magic en compagnie de Dominique A et Christophe Miossec.

Le  album de Luke La Tête en arrière, en 2004, obtient un certain succès. En 2012, il signe des titres pour Alizée.

En 2017, le groupe avait créé 5 albums.

En 2018, Luke annonce via leur page Facebook, la préparation d'un nouvel album.

carrière solo
En 2013, Thomas B fait son retour sur la scène musicale avec un premier album solo, mettant entre parenthèses son groupe de rock. Il sort un premier single intitulé Comme on respire, en , suivi d'un album le , intitulé Shoot.

Discographie

Références

Lien externe
 

 

Chanteur français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)